Инде́вор:
 Индевор — ударный кратер на Марсе, находится на плато Меридиана.
 «Индевор» — корабль, которым командовал британский исследователь Джеймс Кук.
 Индевор — позывной командного модуля космического корабля Аполлон-15.
 «Индевор» — многоразовый транспортный космический корабль НАСА, пятый и последний космический челнок.
 Индевор — название корабля Dragon V2 С206, на котором выполнялся первый пилотируемый полет SpaceX DM-2.

 «Индевор» — драматический детективный британский сериал.